6. Flotte steht für:

 6. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Sixth Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United States Navy #Sechste Flotte, Mittelmeer
 Luftflotte 6, Luftflotte der Luftwaffe der Wehrmacht
 Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte, Film von Alexander Kluge (1969)